Людвиг Кондратьевич Якоб (Людвиг Генрих фон Якоб) () (1759—1827) — философ, экономист, филолог, член-корреспондент Петербургской академии наук (1810), профессор Харьковского университета.

Биография 
Родился 26 февраля 1759 года в Веттине (Магдебургское герцогство в Пруссии).

Окончив в 1777 году гимназию, поступил в Галльский университет, где изучал филологию, историю, математику, философию, педагогику и богословие. Выдержав установленный экзамен и защитив в 1785 году диссертацию «De allegoria Homerica», Людвиг Генрих Конрад фон Якоб был удостоен звания доктора философии. В 1787 году он был избран экстраординарным профессором Галльского университета, а в 1791 году — ординарным профессором.

Преподавая филологию и философию, Людвиг Якоб имел многочисленную аудиторию. Он был одним из первых, кто распространял идеи Адама Смита в Германии. По прошествии десяти лет его преподавания в Пруссии стала господствовать новая система философии, отличная от его взглядов. Он оставил преподавание философии и стал читать лекции по истории и политике; имел большой успех и получил письменную благодарность от прусского короля. В 1801—1804 годах был ректором Галльского университета.

За свои сочинения «О бессмертии души» и «Сущность Бога» он получил высшие награды от Лейденского Гарлемского учёных обществ. По составленным им компендиумам логики, математики, психологии и естественного права эти предметы преподавались не только во всех немецких университетах, но и в Дании и Венгрии. Его сочинение «Общая религия» имело такой успех, что 2500 экземпляров его разошлись в несколько дней и пришлось печатать второе издание.

Когда Галльский университет был закрыт Наполеоном, Людвиг Генрих фон Якоб переехал в Россию и в 1806 году был избран профессором Харьковского университета на кафедру дипломатики и политической экономии. В 1808—1810 годах он также преподавал немецкую словесность. В Харькове Л. К. Якоб продолжил свои научные работы. Он издал на немецком языке сочинение по политическому праву «Grundsätze der Policeygesetzgebung und der Policeyanstalten», в котором сильно критиковал крепостное право. Против крепостного права Людвиг Кондратьевич выступил и в другом своём сочинении, написанном на тему, предложенную Императорским вольно-экономическим обществом, «О сравнительной выгодности крепостного права и вольнонаёмного труда». За эту работу он получил на конкурсе высшую награду — большую золотую медаль в 100 червонцев.

В 1809 году представил императору Александру своё сочинение о бумажных деньгах после чего был вызван в Петербург и назначен членом по финансовой части в комиссии о законах. Здесь он сблизился со Сперанским. С 1811 года служил при Министерстве финансов. Реализация его предложений по реформе пошла не так, как он себе представлял и в 1816 году Якоб оставил Россию, поселившись снова в Галле и снова став профессором в Галльском университете.

Умер 22 июля 1827 года в Бад-Лаухштедте, близ Галле.

Людвиг Кондратьевич Якоб написал и издал целый ряд руководств и учебников для русских гимназий и университетов по общей логике, общей грамматике, опытной психологии, нравоучению, эстетике, риторике, естественному народному праву и политической экономике.

По признанию главного управления училищ, существенное достоинство каждой из книг Якоба составляет основательность, ясность, краткость и сообразность с планом обучения и с временем, определённым для каждой философской науки в гимназиях. Другое преимущество его учебников — это систематическая связь всех частей между собой. Были указаны некоторые недостатки, проистекавшие от того, что Людвиг Кондратьевич иногда забывал, что писал их для русских преподавателей и учеников.

Людвигу Кондратьевичу Якобу принадлежит также речь, произнесённая им в университете «О влиянии университетов на культуру и благосостояние народа». Кроме того им составлены «Прибавления к правилам для казённокоштных студентов» (на латинском языке; Харьков, 1809).

По своим убеждениям и взглядам Людвиг Кондратьевич Якоб оказался передовым деятелем в современном ему русском обществе, защитником идеи свободы во всех её проявлениях — в жизни гражданской, социальной и особенно в сфере умственной.

Библиография 
Важнейшие сочинения, не упомянутые выше:
 «Начертания общей логики и критические первоначальные основания метафизики» (1800, Галле)
 «Начертание опытной психологии» (1800)
 «Философское нравоучение» (1794, Галле)
 «Доказательство бессмертия души, взятое из понятия должностей» (1790, Виллихау)
 «О доказательствах бытия Божия» (1798, Либава)
 «Философское учение прав» (1795, Галле)
 «Анналы философии и философского духа» (1795, Галле)
 «Небольшие сочинения разного содержания по богословию, нравоучению, политике и психологии» (1797, Галле)
 «Всеобщая религия» (1801)
 «Правила мудрости человеческой жизни или практическая философия» (1801)
 «Правила народной экономии или наука народного хозяйства» (1805, Галле)

Семья 
Был женат на Н. Н. Дрейссиг из Галле. У них родились сын и три дочери:
 Юлия, была замужем за Карлом Лёве
 Тереза ​​(1797—1870), писательница, переводчик сербских народных песен; в 1828 году вышла замуж за Эдварда Робинсона
 Эмилия (1794—1869), была замужем за Адольфом Шлюссером

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Ректоры Галле-Виттенбергского университета
Профессора Императорского Харьковского университета
Философы Германии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Похороненные в Галле (Саксония-Анхальт)